Мер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ньєвр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 220 км на південний схід від Парижа, 95 км на захід від Діжона, 60 км на північний схід від Невера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 135 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 254,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Офіційний сайт міста Мер 
 Мер на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Мер на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ньєвр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ньєвр